Vieta ist ein Einschlagkrater am westlichen Rand der Mondvorderseite, westlich des Mare Humorum, nordwestlich von Fourier und südlich von Henry.
Der stark erodierte Krater weist vor allem im Süden Spuren ausgedehnter Rutschungen auf, im Norden ist der Kraterwall teilweise eingeebnet.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem französischen Mathematiker François Viète offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Vieta auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)
François Viète